World Superbike 2011 – był 24. sezonem w historii serii. Zmagania rozpoczęły się 27 lutego na torze Phillip Island, natomiast zostały zakończone 16 października po 13 rundach, na portugalskim obiekcie w Portimao.

Po 23 latach startów w serii, fabryczna ekipa Ducati postanowiła wycofać się z rywalizacji. Poza tym zakazano mistrzowskiej stajni Aprilia stosowania zeszłorocznego modelu motocykla – RSV4. Ich nowy model został oznaczony symbolem RSV4 1000.

W kalendarzu zadebiutowała nowa runda, rozegrana na hiszpańskim torze Motorland Aragon. Do serii powróciły eliminacje na torach Donington Park (jako GP Europy) oraz Imola. Runda w Kyalami nie odbyła się.

Lista startowa 

 Wszyscy zawodnicy korzystają z opon firmy Pirelli.

Kalendarz oraz najlepsze rezultaty

Klasyfikacje

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja konstruktorów

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona serii

Mistrzostwa Świata Superbike
2011 w sportach motorowych